3D Pinball: Space Cadet – videogioco del 1995 per Windows
 3-D Pinball o Pinball Power – videogioco del 1989 per home computer